Зона Америка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2013 года. Состоит из 3-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Городской теннисный клуб, Ла-Пас, Боливия, грунт

 17 — 22 июня 2013

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Америка

Ссылки 
 Официальный сайт

Регионы